Giuseppe Sammartini, Italiaans componist en hoboïst
 Giuseppe Martino, Italiaans wielrenner